Semyssotka (ukrainisch ; russische Entsprechung Semissotka/Семисотка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Semyssotka (Lenine)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Semyssotka (Sarata)